Bitka za Kupres 1942.
Bitka za Kupres 1992.
Operacija Cincar, oslobađanje Kupresa 1994.